Preusmjeri Nacrt:CJ-10 (projektil)